Teekessel bezeichnet
 einen Pfeifkessel; einen Kessel, in dem Wasser für Tee zubereitet wird, von der Funktion dasselbe wie ein Wasserkessel oder ein Kaffeekessel
 das Teekesselchen; ein in einem Ratespiel benutzter Platzhalter für ein Wort, das mehrere Bedeutungen hat 

Siehe auch: